Казан може бити:
 Казан (предмет), предмет који служи за справљање алкохолних пића, мада постоји и казан за спремање хране
 Казан (клисура), клисура која је саставни део веће Ђердапске клисуре
 Казан, татарски назив Казања, града у Русији и главног града Татарстана
 

Турцизми